Der A.T.S. GT ist ein Supersportwagen des italienischen Automobilherstellers Automobili Turismo e Sport, der seit 2017 gebaut wird.

Geschichte 
Vorgestellt wurde der A.T.S. GT im September 2017 in London. Das 4,70 m lange Fahrzeug wird von einem 3,8-Liter-V8-Ottomotor mit Biturbo-Aufladung angetrieben, der von McLaren zugeliefert wird. Damit beschleunigt der GT in knapp über drei Sekunden auf 100 km/h und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 332 km/h. Der Wagen kostet ab 1,15 Millionen US-Dollar und ist auf zwölf Exemplare limitiert.

Technische Daten

Einzelnachweise

Weblinks 

 

Supersportwagen
Coupé